Hojo – il primo kata di Jikishinkage Ryu
 Tsukasa Hōjō – autore di fumetti giapponese
 Hōjō Takatoki – politico giapponese del XIV secolo
 Clan Hōjō – clan di reggenti dello shogunato di Kamakura
Tardo clan Hōjō – clan del periodo Sengoku
 Hōjōki – opera letteraria di Kamo no Chōmei, scritta nel 1212
 Hojo undō – esercizi supplementari relativi alle arti marziali
 Hojo – personaggio del manga e anime Inuyasha
 Hojo – personaggio dei fumetti di Mandrake il mago
 Professor Hojo – personaggio dei videogiochi di Final Fantasy